Guntram – imię męskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów gund - "wojna" i hramn - "kruk". Patronem tego imienia jest św. Guntram, dzielnicowy król Franków w latach 561–592.

Guntram imieniny obchodzi 28 marca.

Znane osoby noszące imię Guntram:
 Guntram Bogaty — średniowieczny feudał alemański, prawdopodobnie założyciel dynastii Habsburgów.
 Guntram I – władca Franków

Przypisy 

Męskie imiona germańskie